11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Igiene e sanità del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla V della Repubblica Italiana
 11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-2022) – denominazione della Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica a partire dalla V alla XVIII della Repubblica Italiana